В данной таблице приведены космические аппараты, на борту которых были приборы, регистрирующее потоки в рентгеновских (от 0,1 до 100 кэВ) и гамма-диапазонах (более 100 кэВ) энергий. До середины 1970-х годов традиционно это были дополнительные приборы в большом комплексе космической миссии, основной целью которой были не связанные с рентгеновской астрономией объекты. Есть другие способы изучения астрономических объектов в рентгеновском диапазоне: запуск стратосферных зондов (баллонная астрономия) и запуск ракет на суборбитальные высоты.

См. также 
 Астрономический спутник
 Рентгеновский телескоп
 Астрономические инструменты
 Телескоп
 Рентгеновское излучение (от 0,1 до 100 кэВ)
 Гамма-излучение (более 100 кэВ)
 Электромагнитный спектр
 :en:X-ray astronomy satellites

Примечания

Ссылки 
 High Energy Astrophysics Observatories (список большинства рентгеновских и гамма-обсерваторий)
 Планируемые высокоэнергетические (рентген и гамма) космические обсерватории

Космические телескопы
Рентгеновские телескопы
Искусственные спутники Земли
Оптика
Астрономические инструменты
Списки:Астрономия
Наблюдательная астрономия
Гамма-астрономия
Списки космических аппаратов